Peter Hase steht für:
 Peter Hase, Titelfigur von Die Geschichte von Peter Hase, Kinderbuch von Beatrix Potter (1902)
 Peter Hase (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie (2012–2016) 
 Peter Hase (Film) (Peter Rabbit), britisch-amerikanisch-australischer Film von Will Gluck (2018)

Siehe auch:
 Peter Haase